A Love Systems é uma empresa que oferece workshops para homens sobre como abordar, atrair e relacionar-se com mulheres. A sede da companhia fica em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi fundada em 2004 como Mystery Method Corporation e renomeada Love Systems em 2007.

História 
Fundada em 2004 por Nick Savoy e Mystery (Erik von Markovik), a Love Systems (então conhecida como Mystery Method Corporation) foi a primeira companhia a oferecer treinamentos práticos em sedução, na forma de um workshop onde homens são treinados na arte de abordar mulheres em bares e boates usando rotinas - frases e histórias decoradas, concebidas com o intuito de progredir a interação. Alguns exemplos de rotinas são 1) os "Abridores", frases utilizadas para abordar uma mulher ou um grupo de pessoas e que visam a iniciar a interação de uma forma original ou interessante; 2) histórias que criam certos estados emocionais e 3) "rotinas de sedução", que visam a reduzir a resistência sexual de uma mulher.

Em 2007, Mystery (Erik von Markovik) se separou da Mystery Method Corporation e a companhia mudou seu nome para Love Systems.

Nick Savoy, presidente e diretor, e a equipe de instrutores da Love Systems continuam organizando workshops e palestras por todo o mundo, desenvolvendo a tecnologia da "ciência de relacionamentos" e ajudando homens a melhorar suas vidas amorosas. Sedeada em Los Angeles, a companhia tem instrutores espalhados por todo o mundo.

Em 2010, a Love Systems Brasil iniciou seu funcionamento, lançando o primeiro site da Love Systems em português.

A Love Systems nos Media 
Em 2008, o workshop da Love Systems apareceu numa reportagem da cadeia de TV americana Fox News. O psicólogo Mike Botwin opinou que as técnicas de comunicação ensinadas pela Love Systems são baseadas em princípios científicos de Biologia Evolutiva.

No programa Dr. Phil, a Love Systems foi, inicialmente, criticada por ensinar homens a atrair e seduzir mulheres, mas o próprio Dr. Phil concluiu com uma imagem geral positiva dos métodos utilizados. Nas suas próprias palavras: "Vocês estão dando aos homens as 'ferramentas' necessárias para conhecer mulheres". Ele também comparou o método Love Systems ao uso de sutiãs push-up e maquiagem por mulheres.

Vários instrutores da Love Systems apareceram no programa de TV canadense Keys to the VIP, estruturado como uma competição entre dois homens tentando completar desafios relacionados com a conquista de mulheres em uma balada (algumas missões típicas desse programa são conseguir o telefone ou um beijo de uma menina). Os instrutores da Love Systems Cajun, Biscuit e Sphinx apareceram no programa.

Em 2009, Nick Savoy e o instrutor da Love Systems Nick Braddock foram convidados no programa The Tyra Banks Show. A apresentadora Tyra Banks se mostrou curiosa sobre os métodos utilizados e acabou concluindo que eles são legítimos.

Workshops 
A Love Systems oferece um workshop (em inglês, bootcamp) de três dias, de Sexta a Domingo, onde homens recebem instrução com o objetivo de desenvolver sua capacidade de comunicação com mulheres e suas vidas amorosas, Durante um total de 23 horas (uma sessão teórica de 5 horas por dia + sessões práticas de 4 horas na Sexta e Sábado) os instrutores da Love Systems ensinam os alunos a se tornarem mais atraentes e bem sucedidos nas suas abordagens. Os ensinamentos incluem psicologia feminina e linguagem corporal. Outros cursos especializados ensinam homens como conhecer mulheres durante o dia ou como levar mulheres para a cama na primeira noite. Milhares de homens já fizeram o workshop da Love Systems, que já foi ensinado em mais de 13 países e 35 cidades.

Anualmente, a Love Systems organiza a Super Conference (Super Conferência), onde tanto os instrutores da Love Systems como outros instrutores de sedução de renome de todo o mundo se reúnem para partilhar, discutir e ensinar homens a conhecer, atrair e se relacionar com mulheres.

Instrutores 
A Love Systems tem dezenas de instrutores espalhados por todo o mundo. A maioria tinha pouco sucesso com as mulheres até descobrir as técnicas da Love Systems. Tipicamente, os instrutores fazem o workshop da Love Systems e depois passam algum tempo aprimorando sua habilidade antes de se juntarem à equipe. Os instrutores da Love Systems são frequentemente citados entre os maiores mestres de sedução do mundo e alguns são verdadeiras celebridades na comunidade da sedução. Alguns dos instrutores mais populares são:

 Nick Savoy
 Jeremy Soul
 Cajun
 The Don
 Braddock

Produtos 
 O Manual de Artes Venusianas (2005). The Mystery Method.
 O Método Mystery: Como levar mulheres bonitas para a cama (2005). Mystery, Lovedrop. St. Martin's Press.
 Mystery Video Archive Encyclopedia 5-DVD Set (2006). The Mystery Method.
 Magic Bullets - A Fórmula Mágica (2007). Nick Savoy.
 O Manual de Rotinas da Love Systems (2008). Nick Savoy e The Don.
 O Manual de Rotinas da Love Systems - Volume 2 (2009).
 The Ultimate Guide to Text and Phone Game (O Guia Supremo de Jogo pelo Telefone e Mensagens de Texto). Braddock e Mr. M.
 Daytime Dating: Never Sleep alone (Jogo Diurno: Nunca durma sozinho) (2010). Jeremy Soul.
 The Love Systems Interview Series
 Relationship Management, Featuring Nick Savoy

Ligações externas 
 Love Systems
 Love Systems BRASIL
 Love Systems EUROPA

Empresas dos Estados Unidos
Sedução